Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2015./16.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebački

Zapad 

 Izvori: 
  ŽNS Zagrebački

1. A ŽNL Primorsko-goranska 
 

 Izvori: 
 sportcom.hr

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez, 2. Zagrebačka liga 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, rezultati 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, rezultati 
  ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica 
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati 
 sportalo.hr 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica 
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati 
 sportalo.hr  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 sportalo.hr  
 rsssf.com

Kvalifikacije za 1. ŽNL 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Istarska

Centar 

 Izvori: 
 ŽNS Istarski, 2. ŽNL Centar 
 ŽNS Istarski, Bilten

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Istarski, 2. ŽNL Jug 
 ŽNS Istarski, Bilten

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Istarski, 2. ŽNL Sjever 
 ŽNS Istarski, Bilten

2. ŽNL Karlovačka

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Karlovački, posljednje kolo županijskih liga 
 ŽNS Karlovački, 2. ŽNL Jug 
 ŽNS Karlovački, Službene vijesti

Sjever 

 Izvori: 
  ŽNS Karlovački, posljednje kolo županijskih liga 
 ŽNS Karlovački, 2. ŽNL Sjever 
  ŽNS Karlovački, Službene vijesti

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 2. ŽNL 
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasnik

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorski, 2. ŽNL 
 ŽNS Krapinsko-zagorski  
 NK Desinić

2. ŽNL Međimurska

Skupina A 

 Izvori: 
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina A, ljestvica 
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina A, rezultati 
 ŽNS Međimurski, Gool

Skupina B 

 Izvori: 
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina B, ljestvica 
 emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina B, rezultati 
 ŽNS Međimurski, Gool

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com  
 sportalo.hr

NS Našice 

 Izvori: 
 NS Našice, rezultati 
 NS Našice 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Osijek 

 Izvori: 
 NS Osijek, rezultati 
 NS Osijek, ljestvica 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Valpovo / Donji Miholjac 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Požeško-slavonska

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NS Kutina, Glasnik 
 NS Novska, Glasnik

2. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 2. ŽNL Istok, rezultati 26. kola i konačna ljestvica 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 2. ŽNL Istok 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 2. ŽNL Zapad, rezultati 26. kola i konačna ljestvica 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 2. ŽNL Zapad 
 rsssf.com

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Vukovar 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Županja 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinski, 2. ŽNL Istok 
 ŽNS Varaždinski, Nogomet

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinski, 2. ŽNL Zapad
 ŽNS Varaždinski, Nogomet

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg, 1. liga NS Ludbreg 
 NS Ludbreg, Nogomet

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 island-hvar.info/fnl

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2015./16.
 2. HNL 2015./16.
 3. HNL 2015./16.
 4. rang HNL-a 2015./16.
 5. rang HNL-a 2015./16.
 7. rang HNL-a 2015./16.
 Hrvatski nogometni kup 2015./16.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2015./16., 6. rang

2015-16
 6